Paperino e l'uomo del West è una storia a fumetti della Walt Disney, scritta da Guido Martina, illustrata da Giovan Battista Carpi e inchiostrata da Giulio Chierchini, pubblicata per la prima volta sul numero 34 degli Albi d'Oro del 28 agosto 1955.

Trama 
In viaggio nel West, Paperino e i nipotini si imbattono in "Mani Buche" De' Paperoni (personaggio mai più riapparso), fratello gemello di Paperon de' Paperoni ma dal carattere completamente opposto (regala miniere a chiunque).

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Guido Martina
Giovan Battista Carpi